Beomeosa (tempel), tempel in Geumjeong-gu, Busan
Beomeosa (metrostation), metrostation in Busan